Сергей Михайлович Плешаков (2 ноября 1957, Сызрань, Куйбышевская область, РСФСР, СССР — 29 мая 2018, Екатеринбург, Россия) — советский хоккеист (хоккей с мячом и хоккей на траве), универсал. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

Биография 
Родился 2 ноября 1957 года в городе Сызрань Куйбышевской области.

Начинал играть в дворовом хоккее с мячом. Воспитанник ДЮСШ при команде мастеров команды мастеров «Торпедо» из Сызрани (1973—1974), куда пришел вместе со своим братом-близнецом Владимиром.

С 1975 года — в основном составе «Торпедо», в котором играл в хоккей с мячом в первой лиге, в хоккей на траве — в высшей лиге чемпионата СССР.

В 1977 году, окончив политехнический техникум в Сызрани, был зачислен в команду Уральского военного округа СКА по протекции администратора свердловского СКА А. Шварцмана, который во время матча «Торпедо» — СКА разглядел игровые таланты братьев Плешаковых. Играл на разных позициях — левого защитника, правого полузащитника, центрального нападающего. В 1980 году стал чемпионом СССР, семь раз выигрывал серебро чемпионата, два раза — бронзу.

Первую международную награду в составе сборной СССР завоевал в 1977 году, выиграв бронзу Межконтинентального кубка.

В 1980 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Москве и завоевал бронзовую медаль. Играл в поле, провёл 6 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Кубы и Польши).

В 1981 году в составе сборной СССР стал обладателем Межконтинентального кубка, в 1983 году — серебряным призёром чемпионата Европы в Амстелвене, в 1984 году — победителем хоккейных соревнований «Дружба-84».

В 1988 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сеуле, занявшей 7-е место. Играл в поле, провёл 7 матчей, забил 2 мяча в ворота сборной Аргентины.

В 1992 году вошёл в состав сборной Объединённой команды по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Барселоне, занявшей 11-е место. Играл в поле, провёл 7 матчей, забил 2 мяча в ворота сборной Малайзии.

В 1993—1994 годах играл в Германии в индорхоккей за «Уленхорстер» из Гамбурга вместе с экс-армейцами Владимиром Антаковым и Сосом Айрапетяном.

По окончании карьеры игрока работал тренером в свердловском СКА до 1998 года. После расформирования клуба в 2003 году перешел на работу на Центральный стадион Екатеринбурга на должность заместителя директора, где проработал до 2004 года.

Позднее работал в администрации екатеринбургского мини-футбольного клуба ВИЗ.

Заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом «Знак Почёта».

Скончался 29 мая 2018 года в Екатеринбурге. Похоронен на Лесном кладбище.

Семья 
Брат-близнец Сергея Плешакова Владимир Плешаков (род. 1957) также играл в хоккей на траве за сборную СССР, стал серебряным призёром летних Олимпийских игр 1980 года, участвовал в Олимпиадах 1988 и 1992 годов.

Был женат, в браке родились двое сыновей.

Примечания 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Хоккеисты на траве России
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки КХТ СКА Екатеринбург
Заслуженные мастера спорта СССР
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Похороненные на Лесном кладбище (Екатеринбург)